(1898-1969), militaire italien,
 Susanna Nicchiarelli (1975-), réalisatrice, actrice et scénariste italienne.
 
Patronyme italien